In informatica, l'espressione stand-alone indica che un oggetto o un software è capace di funzionare da solo o in maniera indipendente da altri oggetti o software, con cui potrebbe altrimenti interagire. I primi sistemi stand-alone non avevano sistema operativo: invece, i programmi utente interagivano direttamente con le risorse hardware.

Detto di un programma, indica il fatto che tale programma può funzionare senza che siano richiesti altri componenti o addirittura senza sistema operativo (è errato indicare con tale termine programmi che possono funzionare anche senza installazione: questi sono chiamati applicazioni portabili, dall'inglese portable applications). Detto di una periferica significa che tale periferica può svolgere alcune delle proprie funzioni senza essere collegata ad un calcolatore. Detto di un videogioco, significa che tale videogioco è un'espansione di un precedente titolo, ma può funzionare anche senza che quest'ultimo sia installato.

Terminologia informatica